De Cambodjaanse prins (Anak Anga Machas) Norodom Buddhapong (Naradhama Buddhabangsa) (13 februari 1966) is de eerste zoon van prins Norodom Chakrapong met zijn eerste vrouw Hun Soeun. Norodom Buddhapong volgde zijn opleiding in de Verenigde Staten aan de universiteit van Plymouth in de staat New Hampshire. Hij is getrouwd met Janet Totong (geboren op 29 april 1971). Ze hebben een dochter, prinses (Anak Anga Raja Varman) Norodom Pongmonirath Dévi, geboren op 16 juli 1994, en een zoon, prins Norodom Khemanourakpong, geboren op 3 april 2006.

Cambodjaans koningshuis